Фо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Фо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Фо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель

Див. також 
 ФО — фізична особа